Urgantsch bzw. Urgandsch steht für:

 Köneürgenç
 Urganch